Холм може бити:

 Холм (Северна Фризија), општина у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн
 Холм (Крајс Пинеберг), општина у округу Пинеберг, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн
 Холм (Новгородска област), град у Русији
 Холм Жирковски, насељено место у Русији
 Хелмно, град у Пољској
 Холм (Јаши), је насеље је у Румунији у округу Јаши у општини Поду Илоајеј
 Холм (Њамц), је насеље је у Румунији у округу Њамц у општини Панчешти

Особе 
 Ијан Холм, енглески глумац
 Филип Холм, шведски хокејаш